José Bautista (né en 1964), lanceur de baseball dominicain de 1988 à 1997.
José Bautista (né en 1980), voltigeur de baseball dominicain depuis 2004.